Regionaal Talentencentrum van de KNSB
 Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie van 1949, ook wel afgekort tot RTC
 Rotterdamse Taxi Centrale
 Rotterdam Terror Corps
 realtimeklok (Real-Time Clock)